Anfio – personaggio della mitologia greca, figlio di Merope e fratello di Adrasto; fu ucciso da Diomede re di Argo nella guerra di Troia
 Anfio – personaggio della mitologia greca, un troiano che partecipò anch'egli alla guerra di Troia. Fu ucciso da Aiace Telamonio